Dummore est un nom de famille. Plusieurs personnes notables portent ce nom dont :
 Casey Dunmore, musicien américain
 Dave Dunmore (né en 1934), footballeur anglais
 Fred Dunmore (1911-1991), footballeur anglais
 Helen Dunmore (1952-2017), auteur britannique
 John Dunmore, historien et dramaturge de Nouvelle-Zélande
 Laurence Dunmore, graphiste britannique et réalisateur de films
 Russell G. Dunmore (1884-1935), politicien de New York
 Tom Dunmore, journaliste britannique

Source de la traduction